Leslie Burke es un personaje ficticio de la novela de 1977 Un puente hacia Terabithia, escrita por Katherine Paterson. En el telefilme de 1985 fue interpretada por la actriz Julie Beaulieu, y en la película de 2007 fue interpretada por la actriz AnnaSophia Robb.

Biografía 
Al principio de la historia, Leslie se muda a Lark Creek (pueblo donde se desarrolla la acción). Leslie es una chica inteligente, sociable y con talento, como la creatividad y la rapidez, ya que corre más rápido que todos los chicos de su nueva clase. No es socialmente aceptada en su nueva escuela, ya que ella y Jess Aarons son tratados como parias en la escuela. Esto, y el hecho de ser vecinos les hace convertirse en amigos íntimos. Juntos crean Terabithia, un reino mágico al que sólo se puede acceder columpiándose en una vieja cuerda que cuelga de un árbol junto a un arroyo, en un bosque cercano a sus casas. Por Navidad, Jess regala a Leslie un cachorro, al que ella llama Price Terrien o P.T. Ella llama a sus padres por sus nombres de pila, pero en la película de 2007 se refiere a ellos como "mamá" y "papá".

Jess está enamorado de su joven profesora de música, Miss Edmunds, y daría cualquier cosa por estar con ella. Hacia el final del libro, Jess acompaña a Miss Edmunds a la Galería Nacional de Arte de Washington D.C., y Leslie va sola a Terabithia.

Mientras Jess está en el museo, Leslie trata de cruzar el arroyo columpiándose en la cuerda, pero mientras lo hace, la cuerda se rompe (como Jess le dijo que podría ocurrir), y cae al arroyo, golpeándose la cabeza y muriendo ahogada. 

Luego de su muerte, Jess construye un puente hacia Terabithia, y regresa al mundo que él y Leslie habían creado. El niño cruza el puente junto a su hermana menor, y la nombra como Princesa, ya que él y Leslie siempre serán Rey y Reina de Terabithia.

Enlaces externos 
Leslie Burke en Internet Movie Database (en inglés)

Personajes de cine
Personajes de literatura
Niños ficticios
Estadounidenses ficticios